Die 1. Divisjon 1986 war die 42. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 24. Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die reguläre Saison begann am 27. April 1986 und endete am 19. Oktober 1986.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten beiden Mannschaften mussten absteigen. Der Drittletzte musste in eine Relegationsrunde gegen die beiden Zweiten der 2. Divisjon (Gruppe A und B).

Saison 
Lillestrøm SK wurde zum vierten Mal norwegischer Meister.

Bis zum Ende der Hinrunde gab es einen ausgeglichenen Wettbewerb. Zu diesem Zeitpunkt lagen die ersten acht Mannschaften nur vier Punkte auseinander.  Durch sechs Siege hintereinander setzte sich danach Lillestrøm an die Spitze mit drei Punkten Vorsprung. Diesen hielten sie; nach dem drittletzten Spieltag hatten sie dann vier Punkte und zehn Tore Vorsprung, so dass es eigentlich nur noch theoretisch möglich war, dass Mjøndalen IF sie verdrängen konnte. Durch eine Niederlage von Mjøndalen am vorletzten Spieltag aber schaffte es Lillestrøm vorzeitig.

Von den Aufsteigern Hamarkameratene, Strømmen IF und Tromsø IL musste nur Strømmen wieder absteigen. Tromsø schaffte den Klassenerhalt aber erst in der Relegation.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Relegation 
Tromsø IL konnte sich in der Relegation durchsetzen und blieb in der 1. Divisjon.

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv
Zuschauer 1986

Fußballsaison 1986
Eliteserien-Saison (Fußball)